Юнклер ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сагра. Занимает площадь 18 км². Население — 3376 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 25 км.

Покровителем города считается святая дева дель Кармен.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Yuncler

Муниципалитеты Толедо